Линдсей Энн Дэвенпорт (Да́венпорт) (; родилась 8 июня 1976 в , США) — американская теннисистка, тренер и телекомментатор. Член Международного зала теннисной славы. Победительница 6 турниров Большого шлема (три в одиночном разряде и три в парном разряде), олимпийская чемпионка 1996 года в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах.

Общая информация 
Линдсей — младшая из трёх дочерей Энн и Уинка Дэвенпортов. Вся семья связала свою жизнь с волейболом:  в 1960-е годы привлекался в национальную команду страны, за которую сыграл в том числе и на Олимпийских играх 1968 года (сборная США нанесла единственное поражение будущему чемпиону сборной СССР, но не попала в число призёров), а также выиграл золото на Панамериканских играх 1967 года; мать, много позже, возглавляла региональную ассоциацию Южной Калифорнии.

Линдсей замужем: в апреле 2003 года она оформила свои отношения с ещё одним бывшем теннисистом Джонатаном Личем (братом Рика Лича); ныне у пары четверо детей — сын Джаггер Джонатан (род. 2007) и дочери Лорен Эндрюс (род. 2009), Кайя Эмори (род. 2012) и Хэвен Мишель (род. 2014).

Американка в теннисе с пяти лет. Сильные элементы игры — подача, игра на задней линии; проблемный момент — скорость передвижения по корту.

Теннисная карьера 
Юниорские годы
Линдсей уже в юниорские годы выделялась и в национальном и мировом теннисе: уже в 1991 году ей покорился национальный чемпионат страны среди старших юниоров, а годом спустя Дэвенпорт заметно прибавила и на международном уровне, добившись нескольких финалов на турнирах Большого и выиграв три титула: на хардовых соревнованиях серии — в Австралии, вместе с Николь Лондон, ей покорился парный турнир, а в США Линдсей удалось стать абсолютной чемпионкой соревнования. Не самая лучшая координация движений, связанная с продолжавшимся в этот период ростом, не помешала в тот период неплохо сыграть и на грунтовом соревновании серии: в одиночном соревновании Roland Garros американка добралась до полуфинала, а в паре, вместе с Чандой Рубин, сыграла в титульном матче.

Первые годы в протуре
Успехи в юниорском туре позволили Дэвенпорт уже в 1991 году получить несколько возможностей сыграть в домашних соревнованиях тура WTA, а также попробовать себя в основной сетке американского турнира Большого шлема. Не всё получалось сразу, но Линдсей удалось одержать несколько побед над игроками второй сотни. Через год опыты продолжились и к концу мая Дэвенпорт, постепенно накапливая рейтинговые очки, смогла подняться во вторую сотню классификации и попробовать себя в отборе Roland Garros. Осенью ей предоставилась ещё одна возможность сыграть в основе US Open, которую удалось реализовать в первый выигранный матч на подобном уровне: 16-летняя спортсмена справилась с тогдашней 46-й ракеткой мира Яюк Басуки. В 1993 году Дэвенпорт полностью переключилась на соревнования протура, впервые сыграв на всех турнирах Большого шлема и заметно прибавив в рейтинге: где-то её успехам потворствовала посильная сетка, а где-то молодой талант находил в себе силы справляться с лидерами тура: в Индиан-Уэллсе Линдсей справилась с тогдашней 30-й ракеткой мира Брендой Шульц, а неделю спустя была одержана первая победа над игроком Top10 — в Делрей-Бич была обыграна тогдашняя пятая ракетка мира Габриэла Сабатини. Качество результатов уже в первой половине года выросло настолько, что американка вошла и закрепилась в Top30, а в конце мая и выиграла первый титул — на грунте в швейцарском Люцерне, переиграв в финале австралийку Николь Провис. Прогресс Дэвенпорт был отмечен и тренерским штабом сборной страны в Кубке Федерации, в июле впервые задействовавшим юную соотечественницу в играх в этом турнире. Стабильные выступления продолжились и во второй половине сезона, позволив Линдсей закончить сезон в первой двадцатке классификации.

Несколько быстрее, чем в одиночном разряде, рос и парный рейтинг американки: в феврале 1992 года, вместе с Кэти Шлюкбир, она единственный раз победила на соревновании тура ITF — в ; в сентябре Линдсей дебютировала на соревнованиях Большого шлема: на US Open, до и после которого были заработаны два полуфинала на небольших турнирах WTA дома, каждый раз играя вместе с Чандой Рубин. Годом спустя удалось начать регулярно выигрывать матчи и на более крупных турнирах, а в мае пришёл и первый финал на соревнованиях тура ассоциации — в швейцарском Люцерне, где Дэвенпорт, вместе с Мариэнн Вердель, уступила альянсу Мэри-Джо Фернандес / Хелена Сукова.

1994—97
Через год уровень результатов удалось не только подтвердить, но и заметно улучшить: к концу сезона американка пробивается в Top10 классификации и закрепляется там. Слагаемыми успеха стали два, пусть и небольших, титула, а также стабильно качественные выступления на самых крупных соревнованиях: на турнирах Большого шлема Дэвенпорт смогла дважды пробиться в четвертьфинал, а также записала на свой счёт полуфинал на крупном призе в Майами и финал на Итоговом чемпионате тура в Нью-Йорке. Яркий всплеск не продолжился столь же стремительно и в 1995 году: Линдсей чуть отступила во вторую десятку классификации, постепенно вновь улучшая свои позиции. Регулярная игра с более опытными соперницами позволила ей шлифовать недостатки в своих действиях на корте и прибавлять в результативности своих матчей с самыми статусными соперницами; ряд заметных успехов пришёлся на вторую половину лета 1996 года, когда Дэвенпорт сначала выиграла олимпийский теннисный турнир в Атланте, а затем с шестой попытки одолела тогдашнего лидера рейтинга Штеффи Граф. Первого выхода хотя бы в полуфинал на турнирах Большого шлема, впрочем, пришлось ждать ещё год: лишь осенью 1997 года американка впервые смогла выиграть сразу пять матчей в основной сетке на соревнованиях серии — на US Open. Параллельно заработанные сразу восемь финалов на средних и крупных соревнованиях тура (где было взято шесть титулов), позволили американке существенно сократить своё отставание от лидеров и завершить сезон третьей ракеткой мира.

В паре в этот период удалось достичь первой строчки рейтинга. В 1994 году, отыграв большую часть сезона вместе с Лизой Реймонд, Линдсей впервые закончила год в Top10, выиграв дебютные титулы на соревнованиях ассоциации. На Roland Garros Дэвенпорт и Реймонд впервые пробились в финал на турнире Большого шлема, где уступили Джиджи Фернандес и Наталью Звереву. Через год сотрудничество успешно продолжилось, однако локальные пропуски Лизы, позволили Линдсей чаще играть и самые крупные турниры в одной команде с другими партнёршами: так на всё том же Roland Garros Дэвенпорт добралась до полуфинала с не блиставшей в тот период Николь Арендт. Осенью Линдсей попробовала играть с Мэри-Джо Фернандес, а в межсезонье договорилась с ней и о полноценном сотрудничестве. Ход дал вполне качественные результаты: альянс добился пяти финалов, где взял четыре титула, в том числе дважды добравшись до решающих игр на турнирах Большого шлема (а на Roland Garros принеся Дэвенпорт первый титул на соревнованиях серии) и выиграв Итоговый турнир. Годом спустя основной партнёршей американки выступила уже чешка Яна Новотна, с которой Линдсей выиграла четыре титула (включая US Open и Итоговый); также Линдсей на несколько турниров возобновила сотрудничество с Реймонд, дойдя с ней до финала на Australian Open; и провела ряд соревнований с Натальей Зверевой и Мартиной Хингис, договорившись с белорусской спортсменкой о полноценном сезоне вместе год спустя.

1998—2000
Через год к лидерству в рейтинге были сделаны и последние шаги: выиграв два десятка матчей на турнирах Большого шлема, американка к концу года, наконец, оказалась достаточно готова и к первому финалу — переиграв в полуфинале домашнего турнира серии Винус Уильямс, она затем и сходу выиграла свой первый титульный матч на подобном уровне, справившись с Мартиной Хингис. Швейцарка, впрочем, отыгралась в конце года, когда нанесла Дэвенпорт второе в её карьере поражение в финале Итоговом чемпионате тура, но лишь сократила своё отставание от американки в классификации, во главе которой Линдсей утвердилась в середине октября. В целом сезон-1998 принёс Дэвенпорт десять финалов, где ей удалось взять шесть титулов (в том числе трижды за пять встреч обыграв швейцарку). На следующий сезон соотношение сил мало поменялось — американка и швейцарка вновь возглавили рейтинг по итогам года, но Мартина в этот раз оказалась куда стабильнее, опередив Линдсей более чем на тысячу зачётных пунктов. Дэвенпорт, впрочем, провела весьма результативный год, отметившись семью титулами, в число которых вошла победа на Уимблдоне (где Дэвенпорт в финале оказалась сильнее Штеффи Граф, вскоре после этого завершившую карьеру) и титул на Итоговом турнире (где в финале Линдсей отыгралась за прошлогоднее поражение у Хингис).

В год восхождения на вершину в одиночном разряде разряде американка провела и свой лучший сезон в паре, сыграв вместе с Натальей Зверевой в финалах всех пяти крупнейших соревнований года, но выиграв лишь очередной титул на Итоговом призе. Камнем преткновения для альянса стала Мартина Хингис, нанёсшая им все шесть поражений в титульных матчах того года: четырежды — вместе с Яной Новотной и ещё пару раз вместе с Мирьяной Лучич. Ближе всего к успеху в этих играх Зверева и Дэвенпорт были на Уимблдоне, где уступили игру лишь в затяжной концовке третьей партии. Годом спустя альянс отыграл вместе лишь несколько месяцев, дополнив свою серию финалов против швейцарки пятым подряд поражением (в Австралии Мартина играла вместе с Анной Курниковой). Весной, в ходе грунтового отрезка, американка почти не играла в паре и лишь на Roland Garros договорилась о совместных выступлениях с Мари Пьерс, добравшись затем там до полуфинала. С травяного сезона Линдсей вновь вернулась к более частым выступлениям, выбрав для сотрудничества чуть болею юную, чем она сама, соотечественницу Корину Морариу. Уже первый совместный турнир в этом цикле позволил Дэвенпорт наконец не только добраться до финала соревнования серии Большого шлема, но и наконец-то выиграть титул, переиграв альянс Елена Татаркова / Мариан де Свардт. В дальнейшем результаты пары были скромнее, но к концу сезона альянс смог набрать достаточную сумму очков, чтобы отобраться на финальное соревнование, пробившись там в полуфинал. В августе Корине и Линдсей удался и ещё один значимый результата — в финале Сан-Диего они нанесли единственное в протуре поражение в подобных играх сёстрам Уильямс.

В 2000 году американка и швейцарка продолжили свою борьбу во главе рейтинга, несколько раз сменяя друг друга. Мартина, однако, вновь была куда стабильнее, завершив сезон с солидным преимуществом; Линдсей, начав год с титулов на крупных турнирах в Мельбурне и Индиан-Уэллсе, в дальнейшем не смогла поддерживать заданный темп, из-за локальных проблем со здоровьем пропустив почти весь грунтовой сезон (в ходе которого сыграв лишь на двух турнирах, где был выигран только один матч). В дальнейшем результаты постепенно вернулись на пиковый уровень, но американка ещё несколько раз покидала соревнования раньше времени по медицинским показаниям: недоиграв крупный турнир в Канаде и Олимпиаду в Сиднее. Два финала на турнирах Большого шлема — на Уимблдоне и US Open — позволили Дэвенпорт заметно сократить отрыв от швейцарки и взобраться на вторую строчку рейтинга. В паре в том сезоне продолжилось сотрудничество с Морариу, но партнёрша продержалась в строю лишь несколько месяцев, а без неё Линдсей уже не имела прежней мотивации играть много турниров в этом разряде. Короткий отрезок вместе принёс полуфинал на Australian Open и титул на крупном турнире в Индиан-Уэллсе, где в полуфинале была одержана редкая победа над Мартиной Хингис, игравшая там в паре с Мари Пьерс. Без Морариу Дэвенпорт до конца года добилась одного финала — вместе с Анной Курниковой уступив в финале в Сан-Диего.

2001—03
На следующий сезон лидирующая группа рейтинга изменила свой состав: Хингис заметно сбавила свои результаты, к концу октября расставшись с первой строчкой, а в итоге опустившись на четвёртое место. Линдсей, хоть и провела очень стабильный сезон — ни разу за год не уступив ранее четвертьфинала, вновь оказалась подвержена травмам, стоивших ей полного пропуска грунтового сезона и снятия с финала Итогового соревнования. Неудачи былых фаворитов позволили подобраться к лидирующей группе другим теннисисткам, где результативнее прочих оказались ещё две американки: Дженнифер Каприати и Винус Уильямс, на двоих взявших все четыре титула на соревнованиях серии Большого шлема в том сезоне. Каприати также стала осенью первой теннисисткой за 237 недель, сместившей дуэт Дэвенпорт — Хингис с первой строчки рейтинга. Линдсей, впрочем, вернула себе первую строчку по итогам календарного года, отыграв потери на грунте и турнирах Большого шлема большей стабильностью на соревнованиях двух старших категорий регулярного тура.

Лечение травмы, усугублённой на мюнхенском итоговом соревновании, затянулось, и в строй Дэвенпорт вернулась лишь в июле 2002 года. Быстро найдя былую игровую форму, американка смогла до конца сезона добиться четырёх финалов (ни один из которых, впрочем, не принёс ей титула) и итогового 12-го места в рейтинге, позволившего её в седьмой раз подряд сыграть на Итоговом турнире. Единственное участие в турнире Большого шлема — на US Open — завершилось в полуфинале, где Дэвенпорт не смогла справиться с тогдашним лидером рейтинга Сереной Уильямс. Годом спустя столь серьёзных пропусков уже не было, но снятия по медицинским причинам время от времени продолжались, что влияло на процесс набора формы и качественную составляющую результатов американки в том сезоне: в итоге Дэвенпорт смогла подтянуться на пятую строчку рейтинга, но более чем вдвое уступила паре бельгийских теннисисток, с небольшой разницей возглавивших классификацию. Сам год принёс шесть финалов, но лишь один выигранный титульный матч, а лучшим турниром Большого шлема вновь стал US Open, где американка в шестой раз за семь лет добралась до полуфинальной стадии, уступив на этот раз Ким Клейстерс.

Парные выступления в этот период заметно снизили свою интенсивность — за три года Дэвенпорт сыграла лишь на четырёх турнирах Большого шлема, трижды пробиваясь в полуфинальную стадию и один раз сыграв в титульной игре (вновь вместе с Морариу — на этот раз в Австралии). Корина, впрочем, также не отличалась крепким здоровьем и с осени 2001 года, когда у Линдсей возникала потребность активно играть парные состязания её напарницей выступала Лиза Реймонд, возрождённый союз с которой принёс девять финалов, где были взяты шесть титулов; в 2003 году американки даже отыграли вместе полноценный сезон, что позволило Линдсей впервые за четыре года закончить год в Top10.

2004—06
В 2004 году Дэвенпорт вернула себе лидерство в рейтинге, воспользовавшись травмами части своих прошлогодних соперниц и недостаточной стабильностью нового пополнения в группе лидеров: былые соперницы — Энен-Арденн, Клейстерс и сёстры Уильямс — в тот период больше лечились и были далеки от своей оптимальной формы, а несколько россиянок, влившихся в том сезоне в лидирующую группу, были слишком нестабильны в решающих матчах, теряя драгоценные очки в матчах даже с заметно менее рейтинговыми соперницами. В итоге удачно составив свой календарь (в том числе отказавшись от участия в Олимпиаде), Линдсей к середине октября смогла вновь взобраться на первую строчку классификации. Постепенно возвращающаяся былая уверенность в своих силах сказалась на результатах американки в финалах в том сезоне, где она одержала семь побед в девяти титульных матчах. На турнирах Большого шлема удалось провести лучший сезон за четыре года, но пиковыми результатами стали лишь два полуфинала и трижды американка уступала будущим чемпионкам.

Годом спустя Линдсей сохранила свою лидирующую позицию, лишь несколько раз ненадолго уступая её Марии Шараповой. Сам сезон принёс десять финалов, где было взято шесть титулов; впервые за пять лет в этот список попали и два титульных матча на соревнованиях Большого шлема — в Австралии и на Уимблдоне, где Дэвенпорт уступала в решающем сете сначала одной, а затем другой сестре Уильямс. Сезон, впрочем, содержал не только спортивные успехи неудачи — летом дали о себе знать проблемы со спиной, из-за которых пришлось пропустить несколько недель. В 2006 году проблемы усугубились — сыграв на старте сезона три турнира, Дэвенпорт на несколько месяцев покинула протур, пропустив грунтовый и травяной отрезок календаря. Вернувшись в строй в августе, американка сыграла до конца пять соревнований, добившись одного финала — в Нью-Хейвене, где не смогла доиграть титульный матч из-за болей в плече.

Парные выступления в этот период ещё больше снизили свою интенсивность, а основными напарницами Дэвенпорт выступали всё те же Реймонд и Морариу, сотрудничество с которыми принесло ещё несколько финалов на соревнованиях протура, включая последний титульный матч на соревновании Большого шлема: на наиболее удачном для Дэвенпорт Australian Open — в 2005 году, но и шестой финал в Мельбурне вновь обернулся поражением.

Последние годы в качестве игрока
В начале 2007 года Линдсей взяла ещё одну паузу в выступлениях, родив в начале июня своего первенца — сына Джаггера Джонатана, а уже в августе вернувшись к выступлениям — сначала в паре, а затем и в одиночном разряде, где осенью сыграла три небольших турнира, выиграв в них два титула и один раз проиграв в полуфинале. В 2008 году выступления продолжились: Дэвенпорт выиграла ещё два небольших турнира, в марте добилась четвертьфинала и четвёртого круга на связке домашних супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами, но постепенно вновь стали давать о себе знать различные проблемы со здоровьем, и взяв в середине апреля очередную паузу в выступлениях американка до конца сезона сыграла лишь два турнира в одиночном разряде — Уимблдон и US Open, после чего фактически завершила свою игровую карьеру в одиночном разряде.

Небезуспешен был сезон-2008 для Дэвенпорт и в парных состязаниях: вместе с Реймонд она победила на небольшом турнире в Мемфисе в феврале, а в августе, уже вместе с Лизель Хубер, приняла участие в Олимпийском турнире, где уступила в четвертьфинале Анабель Медине Гарригес и Вирхинии Руано Паскуаль. Далее последовал значительный пропуск турниров, но не полное окончание игровой карьеры — между рождениями второго и третьего ребёнка американка какое-то время активно играла показательные турниры, а летом 2010 года даже вернулась на несколько соревнований в протур — сначала сыграв турнир в миксте на Уимблдоне, а затем, вместе с Хубер, отыграв связку соревнований ассоциации на западном побережье США, где даже смогла выиграть один титул — в шестой раз покорив приз в Станфорде.

Турниры в миксте
Успешно выступая в парном разряде, американка не забывала участвовать и в соревнованиях среди смешанных дуэтов, в 1992—2010 годах сыграв 14 соревнований Большого шлема, где шесть раз добралась до полуфинальной стадии (из которых пять пришлись на британское соревнование серии, а ещё пять — на сотрудничество с канадцем Грантом Коннеллом). Ближе всего американка была к титульному матчу на Уимблдоне-1997, где единственный раз за всё время смогла выиграть на этой стадии партию.

Сборная и национальные турниры
Линдсей активно играла за команду своей страны во многих командных и национальных соревнованиях. В матчевой встрече Кубка Федерации она впервые приняла участие вскоре после своего семнадцатилетия и за следующие шестнадцать лет сыграла в этом турнире 36 игр, уступив лишь в трёх из них (каждый раз — в паре). Американки в этот период пять раз добирались до финала и трижды выигрывали титул. В 2005 году, сыграв в кубке впервые за три года, Дэвенпорт стала первой представительницей сборной США, принявшей участие как минимум в десяти розыгрышах соревнования. Семью годами ранее Линдсей приняла участие в самой крупной в истории американской команды победы во встрече турнира — в четвертьфинале Мировой группы против сборной Нидерландов Дэвенпорт и её сокомандницы уступили европейкам лишь пятнадцать геймов и ни одного сета за пять матчей. Также на счету американки есть игры за национальную команду в Кубке Хопмана, где она трижды принимала участие и выиграла один титул: в 2004 году, когда Линдсей и Джеймс Блейк справились в финале со сборной Словакии, сломив сопротивление Даниэлы Гантуховой и Кароля Кучеры в решающем миксте.

На счету Дэвенпорт также три участия в олимпийских теннисных турнирах: в 1996 и 2000 годах она сыграла в одиночном соревновании, а в 2000 и 2008 годах — в паре. Наиболее удачен был дебют в турнире: в Атланте Линдсей за шесть матчей уступила лишь один сет и, переиграв в финале Аранчу Санчес Викарио, завоевала для американской команды вторые подряд золотые медали в этом виде программы.

Последующие годы
Многочисленные паузы в последний период своей игровой карьеры позволили американке регулярно появляться в эфирах различных англоязычных теннисных трансляций в качестве эксперта и комментатора. Эта деятельность и предыдущий игровой опыт позволили Дэвенпорт, со временем, попробовать себя и в ещё одной ипостаси: в конце 2014 года её привлекла в свою тренерскую команду соотечественница Мэдисон Киз.

Выступления на турнирах 

 бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах
 победительница шести турниров Большого шлема (по три раза в одиночном и парном разрядах)
 олимпийская чемпионка в одиночном разряде
 победительница четырёх Итоговых турниров WTA (один — в одиночном разряде)
 победительница 93 турниров WTA (55 — в одиночном разряде)
 трёхкратная обладательница Кубка Федерации (1996, 1999—2000) и Кубка Хопмана (2004) в составе национальной сборной США
 победительница трёх юниорских турниров Большого шлема (один — в одиночном разряде).

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по теннису
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Члены Международного зала теннисной славы
Теннисные комментаторы
Теннисные тренеры США